Olaszország
San Gregorio nelle Alpi, település Olaszországban, Veneto régióban, Belluno megyében
San Gregorio di Catania, település Olaszországban, Szicília régióban, Catania megyében
San Gregorio d’Ippona, község Olaszországban, Calabria régióban, Vibo Valentia megyében
San Gregorio Magno, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
San Gregorio Matese, község Olaszországban, Campania régióban, Caserto megyében
San Gregorio da Sassola, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
San Gregorio Armeno, templom Nápolyban
San Gregorio Armeno, templom Bariban